Slovenská národná strana (slowakische Nationalpartei) ist der Name zweier politischen Parteien in der Slowakei:

 Slovenská národná strana (1871), eine Partei 1871 bis 1938
 Slovenská národná strana (1990), eine Neugründung von 1990